Il doppio  dell'Internazionali Tennis Val Gardena Südtirol 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev hanno battuto in finale Tomasz Bednarek e Michał Przysiężny 3–6, 6–3, [10–3].

Teste di serie

  Daniele Bracciali /  Colin Fleming (primo turno)
  Adil Shamasdin /  Lovro Zovko (quarti di finale)

  Karol Beck /  Igor Zelenay (quarti di finale)
  Brian Battistone /  Andreas Siljeström (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali Tennis Val Gardena Südtirol 2010